South of the Border est un film de Oliver Stone sorti en 2009.
 South of the Border est un film de George Sherman avec Gene Autry sorti en 1939.
 South of the Border est une chanson populaire de Frank Sinatra (1939).
 South of the Border est un album de Herb Alpert (1964).
 South of the Border est une série télévisée britannique de 1988.
 South of the Border est une chanson populaire de Robbie Williams (1997).
 South of the Border, chanson de Camila Cabello, Ed Sheeran et Cardi B sortie en 2019.

Homonymie de titre